Mighty Mouse ist
 eine Zeichentrickfigur, früher auch bekannt als Oskar, die Supermaus, siehe Mighty Mouse (Zeichentrick)
 eine Computermaus der Firma Apple, die aufgrund von Markenrechtsproblemen umbenannt wurde, siehe Apple#Peripheriegeräte und Unterhaltungselektronik
 die Bezeichnung einer Luft-Luft-Rakete, siehe Folding-Fin Aerial Rocket
 der Spitzname des englischen Fußballspielers Kevin Keegan (* 1951)
 der Kampfname des US-amerikanischen MMA-Kämpfers Demetrious Johnson (* 1986)